

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Iwanki – część wsi Dębowa Łąka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Dębowa Łąka
 Iwanki – część wsi Nowosiółki w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów
 Iwanki – część wsi Ochotnica Górna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Iwanki – część wsi Dobra w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Sieniawa
 Iwanki – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Iwanki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Iwanki – część wsi Lorki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno

Miejscowości na Białorusi 
 Iwanki – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł. Wcześniej folwarki Iwańki I, II i III.